В парному розряді жіночого тенісного турніру Nordea Nordic Light Open 2004, що проходив у рамках Туру WTA 2004, Алісія Молік і Барбара Шетт виграли титул, у фіналі перемігши пару Еммануель Гальярді і Анна-Лена Гренефельд 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

 Алісія Молік /  Барбара Шетт (чемпіонки)
 Мартіна Навратілова /  Олена Татаркова (1-ше коло)

 Сандрін Тестю /  Роберта Вінчі (чвертьфінал)
 Юлія Бейгельзимер /  Тетяна Перебийніс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Nordea Nordic Light Open